Auswertung steht für:

 Auswertung (Informatik), eine Zuordnung in der Informatik
 Auswertung (Nachrichtendienst), das zielgerichtete und geordneten Bearbeiten von Informationen in einem Nachrichtendienst
 Betriebswirtschaftliche Auswertung

Siehe auch:
 Auswertegerät
 Auswertungsfunktion
 Evaluation, eine sach- und fachgerechte Untersuchung und Bewertung von Projekten, Prozessen, Funktions- oder Organisationseinheiten oder ähnlichem
 Verwertung